Козји Врх може бити:

 Козји Врх (Подвелка), насељено мјесто у општини Подвелка, Република Словенија
 Козји Врх над Дравоградом, насељено мјесто у општини Дравоград, Република Словенија
 Козји Врх (Чабар), насељено мјесто у општини Чабар, Република Хрватска